SEN o Sen puede referirse a:
 SEN 1116, emisora de radio deportiva de Melbourne (Australia).
 Senegal
 Aeropuerto de Londres-Southend, por su código IATA.
 Seno (trigonometría)
 Nombre común de las plantas del género Senna.
 Sociedad Española de Neurología

de:SEN
en:SEN
fr:SEN
ja:SEN